Sat-Kula (Sahat-Kula) – wieża zegarowa znajdująca się w czarnogórskim mieście Herceg Novi.

Została wzniesiona w 1667 roku na rozkaz Sułtana Mahmuda. W czasie panowania tureckiego była to główna brama prowadząca do miasta. W 1995 roku stary zegar zastąpiono nowym – elektrycznym, podarowanym Herceg Novi przez miasto partnerskie Zemun. Górna część wieży przypomina figurę szachową. Sat-Kula jest jednym z symboli miasta.

Przypisy 

Herceg Novi
Wieże zegarowe